On trouve :
le nom commun infinitif en rapport avec la conjugaison
le nom propre infinitif désignant une ligne de prêt-à-porter